Geneviève Gauckler (1967-), graphiste française
  (1898-1983), botaniste 
 Paul Gauckler (1866-1911), de son nom complet Paul Frédéric Gauckler, archéologue français ayant appartenu à la génération des pionniers de l'archéologie tunisienne.
 Philippe Gaspard Gauckler (1826-1905), ingénieur en génie civil
 Philippe Gauckler (1960-), dessinateur de bande dessinée français.